Лань:
  — род парнокопытных из семейства оленевых (Cervidae)
 Лань — вид из рода ланей
 Месопотамская лань — подвид из вида ланей

Топонимы 
 Лань — река в Белоруссии
 Лань — село в Белоруссии
 Лань () — коммуна во французском департаменте Воклюз.

Прочее 
 Керинейская лань — мифологическое животное богини Артемиды
 «Золотая лань» — английское судно, обогнувшее в XVI веке земной шар
 Лань Цайхэ — один из Восьми Бессмертных в даосизме
 «Лань» — издательство.
 ТОЗ-52 «Лань» — малокалиберный охотничий карабин разработки Тульского оружейного завода.
 Лань () — в классификации НАТО — советский и российский вертолёт Ми-24.

См. также 
 Лани (значения)

Примечания